José Luis Camargo (1972. szeptember 25.–) mexikói nemzetközi labdarúgó-partbíró. Teljes neve: José Luis Camargo Callado.  Egyéb foglalkozása: testnevelő tanár.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
2002-ben lett az I. Liga játékvezetője.

Nemzetközi játékvezetés 
A Mexikói labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága terjesztette fel nemzetközi partbírónak a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2005-től tartotta nyilván partbírói keretében. Több válogatott és nemzetközi klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként.

Labdarúgó-világbajnokság

U17-es labdarúgó-világbajnokság
Peru rendezte a 11., a 2005-ös U17-es labdarúgó-világbajnokságot, ahol a FIFA JB partbíróként alkalmazta. A tornák során Marco Rodríguez állandó segítője volt.

2005-ös U17-es labdarúgó-világbajnokság

---

U20-as labdarúgó-világbajnokság
Egyiptom rendezte a 17., a 2009-es U20-as labdarúgó-világbajnokságot, ahol a FIFA JB hivatalnokként foglalkoztatta.

2009-es U20-as labdarúgó-világbajnokság

---

A világbajnoki döntőhöz vezető úton Németországba a XVIII., a 2006-os labdarúgó-világbajnokságra és Dél-Afrikába a XIX., a 2010-es labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB partbíróként alkalmazta. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 4.

2006-os labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

2010-es labdarúgó-világbajnokság
A FIFA JB 2010. február 5-én kijelölte a (június 11.-július 11.) közötti dél-afrikai világbajnokságon közreműködő 30 játékvezetőt, akik Kassai Viktor és 28 társa között ott voltak a világtornán. Az érintettek március 2-6. között a Kanári-szigeteken vettek részt szemináriumon, ezt megelőzően február 26-án Zürichben orvosi vizsgálaton voltak. Az ellenőrző vizsgálatokon megfelelt az elvárásoknak, így a FIFA Játékvezető Bizottsága delegálta az utazó keretbe.

Világbajnoki mérkőzés

CONCACAF-aranykupa 
Az Egyesült Államok a 8., a 2005-ös CONCACAF-aranykupa, a 9., a 2007-es CONCACAF-aranykupa és a 10., a 2009-es CONCACAF-aranykupa tornának volt házigazdája, ahol a CONCACAF JB megbízásáből 10 alkalommal tevékenykedett az oldalvonal mellől.

Nemzetközi kupamérkőzések 
Partbírói mérkőzéseinek száma döntőben: 1.

FIFA-klubvilágbajnokság

Források 

Mexikói labdarúgó-játékvezetők
1972-ben született személyek
Élő személyek